Novogirejevo může znamenat:

 Novogirejevo (rajón) – moskevský rajón
 Novogirejevo (stanice metra v Moskvě) – stanice metra v Moskvě ve stejnojmenném rajónu
 Depo Novogirejevo – depo metra

Externí odkazy